Cardinal vert peut désigner :
 Le Commandeur huppé (), une espèce de passereau de la famille des Thraupidae, également connu sous les noms de Bruant commandeur et Cardinal jaune ;
 Pierre de la Vergne, cardinal-diacre de Santa Maria in Via Lata ;
 Un des vingt-trois signataires de la Supplique aux évêques.

Homonymie